Le premier tour des élections municipales françaises de 2020 à Thiers  a eu lieu le . Le second tour, initialement prévu le 22 mars 2020, est reporté en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. Il s'agit du renouvellement du conseil municipal de Thiers et du conseil communautaire de Thiers Dore et Montagne.

Mode de scrutin 
Le mode de scrutin à Thiers est celui des villes de plus de  : la liste arrivée en tête obtient la moitié des  du conseil municipal. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé si aucune liste n'atteint la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits au premier tour. Seules les listes ayant obtenu aux moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s'y présenter. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste présente au second tour.

Contexte

Composition du conseil municipal de Thiers avant les élections

Contexte tendu au conseil municipal 
En 2014, alors que le nouveau conseil municipal est fraîchement élu, Claude Nowotny est officiellement élu maire de Thiers. Il fait voter par les élus de la majorité une augmentation de 19% de ses indemnités et touche dès lors /mois. Cette hausse est très mal perçue par une partie de l'opposition. Il est cependant à noter que cette hausse est permise par la loi, qu'elle a été votée par l'ensemble des conseillers de sa liste et le nouveau maire annonce que 10% de son salaire devrait être reversé au PCF.  

À partir de , de fortes tensions éclatent au conseil municipal de Thiers avec notamment une partie du conseil qui pointe du doigt les absences répétées du maire aux événements publics, aux conseils municipaux et aux conseils communautaires où il pointe un taux de présence inférieur à .

En , un groupe de conseillers municipaux composé entre autres de deux adjoints, Stéphane Rodier, également vice-président du parc régional Livradois-Forez en charge de l'economie et Claude Gouillon-Chenot, alors inscrits dans la majorité municipale est créé pour, selon leurs dires, protester contre le manque de débats et absence de moyens pour mener à bien leur mission. Les membres du groupe expriment notamment : « Le manque de communication entre nous est notable, mais pire encore, vis-à-vis de la ville. À ces manques, s’ajoute, l’absence remarquée de la mairie en des endroits et des temps clés pour la ville, ce qui nous est légitimement reproché ». Ils prétendent alors se placer dans un soutien critique. Ces élus sont rapidement privés de leur délégation. En effet, le maire leur reproche d'avoir manifesté leur opposition dans les médias sans l'en avoir informé au préalable et lors du conseil municipal du , ils sont exclus de la majorité municipale. Cependant, ils décident de continuer à siéger au conseil municipal ce qui leur permet d'avoir une tribune.

Annonce du maire qui ne se représente pas en 2020 
Le , Claude Nowotny exprime son désir de ne pas se représenter aux élections municipales de 2020 « pour des raisons personnelles ». Pour lui succéder, il apporte son soutien à une liste d'union de la gauche portée par Abdelhraman Meftah premier adjoint au maire chargé du commerce, de l'artisanat, de l'économie et des ressources humaines, membre du Parti socialiste) avec le soutien d'Annie Chevaldonné, conseillère départementale du canton de Thiers depuis .

Forces politiques annoncées pour 2020 
Cinq forces politiques semblent être annoncées pour être présentes aux élections municipales de 2020. La première a s'être annoncée est la liste Génération Thiers (SE) portée par deux anciens adjoints au maire (Stéphane Rodier et Claude Gouillon-Chenot), suivie de l'union de la gauche conduite par le  adjoint en place, Abdelhraman Meftah (PS), puis par la liste « Mieux vivre à Thiers » issue du groupe « Fiers de Thiers » au pouvoir entre 2001 et 2014 avec pour maire Thierry Déglon, et de deux autres groupes qui n'excluent pas de se porter candidats : Tahar Bouanane pour EELV et le groupe « Thiers nouveaux mondes ».

Attaques politiques présentes pour le second tour 
Le , le journal La Montagne informe sur les attaques politiques lancées pour le second tour des élections municipales. La liste conduite par Abdelhraman Meftah et Tahar Bouanane porte par exemple des attaques sur la liste Génération Thiers. Ces attaques portent sur deux points : l’ambiguïté supposée de la liste Génération Thiers envers le parti présidentiel en raison d'une vidéo sur laquelle Stéphane Rodier présente un projet qu'il a porté en tant qu'adjoint au maire de Thiers  lors d'une cérémonie de ce parti et le fait que cette liste Sans étiquette se réclame . Vient ensuite l'ancien maire de Thiers, Thierry Déglon qui expose son point de vue sur sa page personnelle et apporte par ailleurs son soutien à Eric Boucourt. Ces virulences sont amplement perceptibles lors du débat du second tour diffusé sur France 3 Auvergne le  durant lequel Messieurs Rodier et Meftah se traitent mutuellement de menteurs.

Résultats

Notes et références 

Thiers
2020